Moonen ist der Familienname folgender Personen:

 Puck Moonen (* 1996), niederländische Radrennfahrerin
 Rob Moonen (* 1958), niederländischer Künstler